Kamalpur (Bhopal), antic territori feudatari de Gwalior a l'agència de Bhopal 
 Kamalpur (Kathiawar), antic principat de Kathiawar (presidència de Bombai)